Saynshand Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sajnsjand, distrikt, Dornogobi, 
 Sajnsjand (distrikt i Mongoliet, lat 44,63, long 109,88), Dornogobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar